Piskor ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Piskor (* 1984), französischer Fußballspieler
 Tadeusz Piskor (1889–1951), polnischer General